Higany-klorid néven két vegyület ismert:

Higany(I)-klorid (Hg2Cl2), vagy más néven kalomel
Higany(II)-klorid (HgCl2), vagy más néven szublimát